FTV peut faire référence à :
 Fashion TV ;
 First Time Video, un site érotique ;
  ;
 France Télévisions.